Le nom Bertie peut désigner :

Prénom 
Bertie Ahern (1951-), homme politique irlandais ;
Bertie Reed (1943-2006), skippeur sud africain ;
Bertie Mee (1918-2001), footballeur britannique ;
Bertie Auld (1938-2021), footballeur écossais.

Patronyme 
Andrew Bertie (1929-2008), grand maître de l'ordre souverain de Malte ;
Diego Bertie (1967-2022), acteur péruvien.

Toponyme 
le comté de Bertie.